

Cinema 
 Una ragazza e il suo sogno (What a Girl Wants) – film del 2003 diretto da Dennie Gordon

Musica 
 What a Girl Wants – singolo di Christina Aguilera del 1999
 What a Girl Wants – singolo delle 4Minute del 2009